Lucques peut désigner :
 Lucques, une ville italienne située en Toscane ;
 le duché de Lucques, un ancien État souverain (monarchie), annexé en 1847 par le grand-duché de Toscane ;
 Lucques, une variété d'olive du Languedoc.
 Lucques, un illustrateur